Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Robin Haase e Philipp Oswald hanno sconfitto Hugo Nys e Fabien Reboul con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Robin Haase  /  Philipp Oswald (campioni)
  Hugo Nys /  Fabien Reboul (finale)

  Romain Arneodo /  Jonny O'Mara (semifinale) 
  Alexander Erler /  Tristan-Samuel Weissborn (semifinale)

Wildcard 

  Szymon Kielan /  Yann Wójcik (primo turno)

  Jerzy Janowicz /  Kamil Majchrzak (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kozerki Open 2022